Zawody biathlonowe na dystansie piętnastu kilometrów dla mężczyzn na wózkach odbyły się 14 marca o godz. 10:00 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014